Не следует путать с 

Ниже представлен список округов США: 3141 округ или приравненных к нему административно-территориальных единиц в 50 штатах плюс округ Колумбия (город Вашингтон), плюс 100 таких же единиц на Территориях США.
Из 50 штатов США 48 разделены на 3007 округов, штат Луизиана разделён на 64 прихода, штат Аляска разделён на 19 организованных боро и одно неорганизованное боро. Поскольку это Неорганизованное боро имеет огромную площадь в , Бюро переписи населения США делит его на десять переписных зон.
Количество округов в каждом штате сильно различается: «рекордсмены» в этом списке — Делавэр, разделённый всего на три округа, и Техас, имеющий 254 округа.
Все пять округов Род-Айленда, все восемь округов Коннектикута и восемь из четырнадцати округов Массачусетса уже не имеют функционального окружного правительства, но всё ещё существуют как юридические лица и объекты переписи.
Штат Виргиния имеет 38 «независимых городов», которые не входят ни в один округ. По одному  имеют также штаты Мэриленд, Миссури и Невада.
Административно-бюджетное управление считает 64 прихода, 19 организованных боро, 10 зон переписи населения, 41 «независимый город» и город Вашингтон эквивалентными понятию «округ» для статистических целей (исключено только Неорганизованное боро Аляски).

Территории США не имеют такого понятия как округ, за исключением Американского Самоа<ref name="sta">Counties of American Samoa  на сайте statoids.com</ref>. Бюро переписи населения признаёт их внутреннее деление на районы, эквивалентные понятию «округ»: это 78 муниципалитетов Пуэрто-Рико, 3 острова Виргинских Островов, 5 районов Американского Самоа, Гуам как одну единицу, 4 муниципалитета Северных Марианских Островов и 9 островов Внешних малых островов США.

Общие данные 
Если рассматривать только округа и приходы США, без учёта Аляски, «независимых городов», боро Нью-Йорка и Заморских территорий, то:
 Округ с наименьшим количеством жителей — Калавао, штат Гавайи, население 88 человек;
 Округ с наибольшим количеством жителей — Лос-Анджелес, штат Калифорния, 10 163 507 человек;
 Округ с наименьшей площадью — Калавао, штат Гавайи, 137 км² (из них 77,3 % занимают открытые водные пространства);
 Округ с наибольшей площадью — Сан-Бернардино, штат Калифорния, 52 070 км² (из них 0,23 % занимают открытые водные пространства);
 Округ с наименьшей плотностью населения — Ловинг, штат Техас, 0,076 чел/км²;
 Округ с наибольшей плотностью населения — Хадсон, штат Нью-Джерси, 4295,9 чел/км² (с учётом того, что 25,9 % площади округа занимают открытые водные пространства, фактическая плотность населения составляет 5763,7 чел/км²).
Ни один из округов США не начинается (в русской транслитерации) с букв Е, Ё, Ж, Ц и Щ.

Список 
 Сортировка по умолчанию — по алфавиту, по названию округов. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту / по убыванию-возрастанию, нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Административное деление США
 Штат
 Округ
 Тауншип

 Примечания 

 Литература 
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 USA Counties in Profile на сайте statsamerica.org
 US Counties на сайте ''city-data.com